Donaudorf ist der Name folgender Orte:

 Donaudorf (Gemeinde Gedersdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Gedersdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Donaudorf (Gemeinde Ybbs), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Donaudorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Donaudörfl